Теорема Линделёфа:

Теорема Линделёфа (комплексный анализ)
Теорема Линделёфа о многограннике